

Miejscowości na Białorusi 
  Lipniszki – wieś w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego;
  Lipniszki − wieś w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego;
  Lipniszki − chutor w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego.

Miejscowości na Litwie 
 Lipniszki – część wsi Wesołowo w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.